Мозоли — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мозоли — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Мозоли — деревня в Копыльском районе Минской области.
 Мозоли — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Мозоли — деревня в Солигорском районе Минской области.